Тьов () е един от 21 аймаци в Монголия. Административният център на аймака е град Зунмод (14 660 души). На север Тьов граничи с аймака Селенге, на юг – с Дунд Гови и Гови Сумбер, на северозапад – с Булган, на югозапад – с Йовьорхангай, а на изток – с Хентий. Столицата на страната Улан Батор е разположена на територията на Тьов, но не е чат от провинцията, а самостоятелна административна единица, която е на пряко държавно управление.

Население 
Значителна част от населението на аймака Тьов е съставена от халха-монголци, а най-голямото малцинство са казахите, които от 1989 г. постепенно емигрират към Казахстан.

Административно деление

Източници 

Аймаци в Монголия